Pierre Borel ist der Name folgender Personen:

* Pierre Borel (Mediziner) (um 1620–1671), französischer Mediziner
 Pierre Borel (Musiker) (* 1987), französischer Musiker